Deggendorf (stad)
 Landkreis Deggendorf